Dit is een lijst van planetoïden 92001-92100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (92001) - || 1999 VA145 || 13 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92002) - || 1999 VX147 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92003) - || 1999 VG149 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92004) - || 1999 VG151 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92005) - || 1999 VH155 || 14 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92006) - || 1999 VR155 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92007) - || 1999 VS155 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92008) - || 1999 VP156 || 12 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92009) - || 1999 VM157 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92010) - || 1999 VB159 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92011) - || 1999 VJ159 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92012) - || 1999 VT159 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92013) - || 1999 VV159 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92014) - || 1999 VZ159 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92015) - || 1999 VK160 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92016) - || 1999 VR160 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92017) - || 1999 VV160 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92018) - || 1999 VW162 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92019) - || 1999 VH163 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92020) - || 1999 VE164 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92021) - || 1999 VJ164 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92022) - || 1999 VU165 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92023) - || 1999 VM167 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92024) - || 1999 VK169 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92025) - || 1999 VY171 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92026) - || 1999 VW176 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92027) - || 1999 VH177 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92028) - || 1999 VM177 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92029) - || 1999 VV177 || 6 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92030) - || 1999 VX177 || 6 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92031) - || 1999 VB178 || 6 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92032) - || 1999 VE178 || 6 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92033) - || 1999 VG179 || 6 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92034) - || 1999 VP179 || 6 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92035) - || 1999 VD180 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92036) - || 1999 VZ180 || 7 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92037) - || 1999 VV185 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92038) - || 1999 VK186 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92039) - || 1999 VJ187 || 15 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92040) - || 1999 VQ192 || 1 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92041) - || 1999 VV194 || 2 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92042) - || 1999 VB195 || 3 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92043) - || 1999 VJ196 || 1 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92044) - || 1999 VL196 || 1 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92045) - || 1999 VO199 || 2 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92046) - || 1999 VG200 || 5 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92047) - || 1999 VR200 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92048) - || 1999 VW202 || 6 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92049) - || 1999 VN203 || 8 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92050) - || 1999 VQ205 || 11 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92051) - || 1999 VM206 || 9 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92052) - || 1999 VU206 || 10 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92053) - || 1999 VJ210 || 12 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92054) - || 1999 VL210 || 12 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92055) - || 1999 VJ213 || 12 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92056) - || 1999 VM213 || 13 november 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92057) - || 1999 VS215 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92058) - || 1999 VW216 || 3 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92059) - || 1999 VW223 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92060) - || 1999 WY6 || 28 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (92061) - || 1999 WA8 || 29 november 1999 || Olathe || L. Robinson
|-
| (92062) - || 1999 WJ10 || 28 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92063) - || 1999 WY10 || 29 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92064) - || 1999 WA13 || 26 november 1999 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (92065) - || 1999 WC13 || 28 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92066) - || 1999 WA14 || 28 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92067) - || 1999 WP14 || 28 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92068) - || 1999 WT14 || 28 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92069) - || 1999 WV15 || 29 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92070) - || 1999 WC18 || 30 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92071) - || 1999 WJ18 || 29 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (92072) - || 1999 WO20 || 16 november 1999 || Modra || Modra
|-
| (92073) - || 1999 XA3 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92074) - || 1999 XR3 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92075) - || 1999 XS4 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92076) - || 1999 XZ6 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92077) - || 1999 XB7 || 4 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92078) - || 1999 XF10 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92079) - || 1999 XN10 || 5 december 1999 || Catalina || CSS
|-
| (92080) - || 1999 XX13 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92081) - || 1999 XV17 || 3 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92082) - || 1999 XE18 || 3 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92083) - || 1999 XD20 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92084) - || 1999 XD21 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92085) - || 1999 XH21 || 5 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92086) - || 1999 XG23 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92087) - || 1999 XL23 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92088) - || 1999 XW23 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92089) - || 1999 XJ24 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92090) - || 1999 XZ26 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92091) - || 1999 XL28 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92092) - || 1999 XM28 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92093) - || 1999 XD29 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92094) - || 1999 XN29 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92095) - || 1999 XP30 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92096) - || 1999 XJ33 || 6 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92097) Aidai || 1999 XX37 || 3 december 1999 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| (92098) - || 1999 XS40 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92099) - || 1999 XJ41 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (92100) - || 1999 XR43 || 7 december 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten